sortyment – marketing
 sortyment – analiza sitowa
 sortyment – jednorodny zbiór przedmiotów, materiałów odpowiadających określonym wymaganiom (w odróżnieniu od asortymentu mogącego być zbiorem niejednorodnym), np.  sortyment drewna

Przypisy